Notdurft steht für:

 ursprünglich „das zum Leben Nötige“, siehe Not
 heute die Ausscheidung von Exkrementen, siehe Stuhlgang
 Notdurft (Band), deutsche Punkband aus Bielefeld

Siehe auch:
 Nothdurft